Kemper (geslacht) - Nederlands geslacht
 Kemper (South Carolina) - plaats in South Carolina

 Thomas Kemper - Amerikaanse producent van bier en frisdrank
 Kemper Corporation - Amerikaanse verzekeraar
 Kemper Building (Chicago) - wolkenkrabber in Chicago, Verenigde Staten

 Christine de Bosch Kemper - Nederlands feminist en schrijfster
 Jeltje de Bosch Kemper - Nederlands feminist
 Jackson Kemper - Amerikaans Episcopaals bisschop
 Hermann Kemper - Duits ingenieur en pionier op het gebied van Magnetic Levitation
 Hunter Kemper - Amerikaans triatleet
 Johan Kemper - Pools kabbalist
 Jeronimo de Bosch Kemper - Nederlands rechtsgeleerde en politicus